Черниченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Черниченко, Евдокия Онуфриевна (1921—1996) — свиновод, Герой Социалистического Труда.
 Черниченко, Михаил Николаевич (род. 1944) — российский политик, член Совета Федерации (1994—1996), глава Майкопа.
 Черниченко, Святослав Александрович (род. 1995) — украинский хоккеист.
 Черниченко, Станислав Валентинович (1935—2021) — советский и российский правовед и дипломат.
 Черниченко, Юрий Дмитриевич (1929—2010) — советский и российский писатель, прозаик, журналист, общественный и политический деятель, телеведущий.